Frederator Films («Фильмы Фредератор») — анимационная студия, основанная Фредом Сейбертом как часть студии Frederator.

Открытые проекты 
 Самурай Джек
 The Neverhood
 Жизнь и приключения робота-подростка

См. также 
 Frederator Studios

Компании, основанные в 2007 году
Кинокомпании США
Frederator Studios